Баллингарри:
 Баллингарри (Типперэри)
 Баллингарри (Лимерик)